Diospolis – późniejsza Laodycea we Frygii.
 Diospolis – lub Lidda k. Jafy w Palestynie (Dz 9,38), obecnie Lod.